Catas pode ser:

Catas Altas - um município brasileiro do estado de Minas Gerais. 
Catas Altas da Noruega - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Barão de Catas Altas - um título criado por D. Pedro I do Brasil por decreto de 18 de outubro de 1829.
Matriz de Catas Altas. 

Desambiguação